Ел Којолар има више значења:

 Ел Којолар (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Којолар (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Којолар (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Којолар (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Којолар (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Којолар (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Којолар (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Којолар, Ехидо Катемако (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којолар (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којолар (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којолар, Исла Хуан А. Рамирез (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којолар (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којолар (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којолар (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику